Jan Olaf Chmielewski (1895–1974) – architekt, laureat Honorowej Nagrody SARP w 1967
 Jan Bohdan Chmielewski (1927–2014) – artysta rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 Jan Maciej Chmielewski (ur. 1941) – architekt, planista, urbanista, profesor nauk technicznych
 Jan Chmielewski (ur. 1951) – polityk, samorządowiec, fizyk, działacz społeczny, poseł na Sejm III kadencji
 Jan Chmielewski (ur. 1983) – kierowca rajdowy